L'Open du pays de Galles 2022 est un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2021-2022, qui se déroule du 28 février au 6 mars 2022 au Celtic Manor Resort  de Newport, au Pays de Galles. Il est parrainé par le groupe BetVictor, société britannique de paris sportifs.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Ce tournoi se présente comme la quatrième et dernière épreuve des Home Nations Series, un ensemble de quatre tournois britanniques inscrits au programme de la saison 2021-2022 de snooker. Il comprend l'Open d'Irlande du Nord en octobre, l'Open d'Angleterre en novembre et l'Open d'Écosse en décembre. La victoire en est symbolisée par le trophée Ray Reardon (Ray Reardon Trophy), nom donné en l'honneur du sexuple champion du monde gallois.

Jordan Brown est le tenant du titre, il avait remporté son premier tournoi classé l'an passé en dominant Ronnie O'Sullivan en finale sur une manche décisive.

Faits marquants 
 Lors des qualifications, Mark King a remporté une manche bien qu'ayant eu besoin de cinq snookers pour remonter au score.
 Deux joueurs Anglais s'opposent en finale : Judd Trump qui peut étendre son record de victoires dans les tournois des Home Nations Series, et Joe Perry qui dispute sa  finale en tournoi classé (la première sur le sol britannique). La première session est équilibrée et se conclut sur un score de 4 manches partout. Perry prend le large dans la seconde session et ne sera pas rejoint par Trump, il s'impose 9-5 et remporte son deuxième tournoi classé en carrière à l'âge de 47 ans.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est présentée ci-dessous :

 Gagnant : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finale : 
  de finaliste : 
  de finaliste : 
  de finaliste : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Qualifications 
Ces matchs ont eu lieu du 15 au 20 février 2022 à l'Aldersley Arena de Wolverhampton, hormis les matchs des joueurs du top 16 mondial qui se déroulent au Celtic Manor Resort de Newport le 28 février 2022. Ils sont tous disputés au meilleur des 7 manches.

Tableau principal

Finale

Centuries

Tableau principal 

 142  Michael White
 141, 136, 125, 125, 101  Ricky Walden
 141, 108  Ali Carter
 139, 116  Liang Wenbo
 138, 126, 122, 118, 109, 108  Joe Perry
 138, 111, 103  Ding Junhui
 136, 102  Kyren Wilson
 135, 123, 108  Jack Lisowski
 131  Matthew Stevens
 129  Matthew Selt
 127  Liam Davies
 124  Jordan Brown
 123, 120  Graeme Dott
 122  Ashley Carty
 121, 120, 108, 103, 100  Judd Trump
 121, 119, 102, 101  Neil Robertson
 120, 100  Ryan Day
 120  Mark Allen
 115, 101  Zhao Xintong
 115  Mark Selby
 113, 110, 102  John Higgins
 112  Shaun Murphy
 110  Barry Hawkins
 108, 108  Zhang Anda
 108  Yuan Sijun
 107  Hossein Vafaei
 101  Scott Donaldson
 101  Elliot Slessor
 100  Dominic Dale

Qualifications 

 142  Joe Perry
 134, 116  Ryan Day
 134, 105  Liang Wenbo
 134  Ding Junhui
 133  Kurt Maflin
 125  Ashley Carty
 124  Jordan Brown
 124  Mark Davis
 122  Hossein Vafaei
 117  Zhou Yuelong
 114  Ben Woollaston
 113  John Higgins
 112  Lyu Haotian
 112  Thepchaiya Un-Nooh
 109  Mark King
 105  Anthony Hamilton
 105  Chris Wakelin
 104  Matthew Selt
 104  Soheil Vahedi
 101  Li Hang
 101  Ricky Walden

Notes et références

Notes

Références 

2022
Snooker en 2022
Sport au pays de Galles en 2022